De Grand Prix-wegrace van Rio de Janeiro 2004 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2004. De race werd verreden op 4 juli 2004 op het Circuit van Jacarepagua in Rio de Janeiro, Brazilië.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2004
Rio de Janeiro